

Geografia 
 Galič – città dell'Oblast' di Kostroma, Russia

Persone 
 Aleksandr Arkad'evič Galič (1918-1977) – poeta russo
 Marinko Galič (1970) – calciatore sloveno

Pagine correlate 
Galić